Антонио Коронелли (1752 — 28 октября 1834) — действительный статский советник, родоначальник русской ветви фамилии Коронелли.

Происхождение 
Родился на острове Наксос. Происходит из известного дворянского испанского рода Коронель из Сеговии. Примат (в данном случае, первый сын правителей, поскольку его брат был казнен турками, как и отец) острова Наксос, Османская империя. Один представитель рода был наместником Иосифа Наси на Наксосе.

Биография 

Во время русско-турецкой войны 1769—1774 годов, когда русский флот вошел в Средиземное море, Антонио Коронелли поступил на русскую службу. Вместе с Антонио Коронелли на русскую службу поступили его родные братья: Рижес, Константин, Спиридон и Иосиф, последний умер в звании майора Московского гренадерского полка, участник Бородинской битвы 1812 года. С 1770 года в подчинении у А. Н. Псаро, с 1772 года служил при генерале И. А. Ганнибале.

В 1774 году был прикреплен к Константинопольской миссии в свите М. И. Кутузова. С 1784 года — консул на о. Хиос.

Участник русско-шведской войны 1788—1790 годов. Командовал правым крылом авангарда в Первом Роченсальмском сражении.

В 1805 году занимался переселением генуэзских моряков в Одессу. 29 января 1809 года, во время русско-турецкой войны 1806—1812 годов, был назначен для гражданского управления на территориях на правом берегу Дуная.

В 1810—1812 годах спас тысячи людей, занимаясь переселением болгар и сербов на левый берег Дуная под руководством М. И. Кутузова, за что был награждён орденом Святой Анны II степени.

С 14 ноября 1818 года — генеральный консул в Далмации. С 16 января 1825 года — генеральный консул в Иллирийском королевстве.

Скончался 28 октября 1834 года, занимая должность генерального консула в Триесте.

Награды 
 1789 год — орден Святого Владимира IV степени с бантом
 1810 год — орден Святой Анны 2-й степени

Увековечение памяти 
В селе Береговое (Феодосийский городской совет), расположенный на землях, подаренных Екатериной II Антонио Коронелли, появилась улица Коронелли, названная в честь его основателя. До середины XX века, село носило название Коронель или Коронелевка.

 Евгений Иванов, Джулия Коронелли. «Книга Коронелло» Москва — Израиль, главный редактор Евгений Минин. Исторические исследования. Мемуары. Издательство: Evgarm, 2011. ISBN 978-5-9902896-1-1. 251 с.

Примечания

Литература 
 Гейман В. Д. «Потомки испанскаго инквизитора Коронелли в Феодосии»
 ЗАПИСКИ ГРАФА ЛАНЖЕРОНА. Перевод с французской рукописи, под редакцией Е. Каменского.Война с Турцией 1806-1812 г.г.
 

Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Дипломаты Российской империи